O16 est un sigle qui peut faire référence à :
 Classe O 16, une classe de sous-marins de la Marine royale néerlandaise ;
 HNLMS O 16, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 Hypertension de la mère, sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres